En Honduras, el nombre La Paz puede referirse a:

 Uno de los 18 departamentos en que está dividido el país: La Paz
 La capital de dicho departamento: La Paz